De Zordo ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino De Zordo, italienischer Skispringer
 Bruno De Zordo (* 1941), italienischer Skispringer
 Dino De Zordo (* 1937), italienischer Skispringer
 Matthias de Zordo (* 1988), deutscher Speerwerfer 
 Nevio De Zordo (1943–2014), italienischer Bobfahrer und Gastronom